Itte est un prénom d'origine germanique, forme de , , Ita ou Itta.

Sainte catholique 
 Itte Idoberge, Itta Iduberga, Itte, Itta ou Ide de Nivelles (° 592 - † ), fondatrice de l'abbaye de Nivelles.

Personne portant ce prénom 
 Itte Detenamo, haltérophile nauruan (° 1986).

Notes et références 

Prénom germanique
Prénom féminin